«Оно́» () — американский сверхъестественный психологический фильм ужасов 2014 года режиссёра и сценариста Дэвида Роберта Митчелла. В главной роли Майка Монро в роли девушки, которую преследует сверхъестественное существо после сексуального контакта и должна заниматься сексом с другим человеком, чтобы избежать этого. Во второстепенных ролях Кейр Гилкрист, Даниэл Дзоватто, Джейк Уири, Оливия Луккарди и Лили Сепе.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале 2014 года. Фильм вышел в прокат в США в марте 2015 года. В России премьера состоялась 9 июля 2015 года. После успешного ограниченного проката, начавшегося 13 марта 2015 года, фильм вышел в широкий прокат 27 марта того же года. Он получил признание критиков; похвала была направлена на оригинальность фильма и игру Монро. Он заработал 23,3 миллиона долларов по всему миру при бюджете в 1,3 миллиона долларов.

Сюжет 
Фильм открывается сценой убегающей девушки, которую преследует непонятное существо. На следующее утро её искалеченное тело валяется на пляже.

Студентка Оклендского университета Джей идёт на свидание со своим новым бойфрендом Хью. В тот вечер Хью указывает на женщину в глубине театра. Когда Джей говорит, что она её не видит, Хью нервничает и просит их уйти. На следующем свидании Хью и Джей занимаются сексом в его машине, но после этого он выводит Джей из строя хлороформом, и она просыпается привязанной к инвалидному креслу на заводе Паккарда, где Хью объясняет, что её будет преследовать некое потустороннее существо, которое могут видеть только он и она, и которое может принимать облик любого человека. Если оно поймает Джей, то убьёт её. После того, как они видят голую женщину, идущую к ним, Хью отвозит Джей домой и убегает. На следующий день полиция не может найти ни голую женщину, ни Хью, который жил под чужим именем.

В школе Джей видит старую женщину в больничном халате, идущую к ней, но невидимую для других. Сестра Джей Келли и её друзья, Пол и Яра, соглашаются помочь и проводят ночь в доме Джей и Келли. В ту ночь кто-то разбивает кухонное окно; Пол осматривается, но никого не видит. Внутри дома Джей видит растрёпанную, мочащуюся, полуголую женщину, идущую к ней, и бежит наверх к остальным, которые не могут видеть существо. Когда высокий мужчина, казалось бы, без глаз, входит в спальню, Джей бежит из дома; её друзья догоняют её на соседней детской площадке. С помощью своего соседа Грега группа обнаруживает настоящее имя Хью, Джефф Редмонд, и прослеживает его до своего адреса. Мать Джеффа открывает дверь, и Джей понимает, что голая женщина, которую она видела на заводе «Паккард», была в образе миссис Редмонд. Джефф объясняет, что существо преследует тех, кто имел секс с предыдущими преследуемыми (оно начало преследовать его после того, как он сам переспал с человеком, которого это существо преследовало до этого), и что его секс с Джей был единственным способом избавиться от существа: но если оно доберётся до Джей, то убьёт, а после снова будет преследовать Джеффа.

Грег отвозит Джей, Келли, Яру и Пола в свой семейный дом на озере и учит Джей стрелять из револьвера. Существо прибывает в виде Яры и нападает на Джей на берегу озера. Друзья Джей отгоняют его, ломая стул об его тело, и Джей стреляет ему в голову, но он оказывается невредимым и снова нападает на Джей, принимая форму мальчика, который живёт по соседству с Джей. Она убегает на машине Грега, врезается в кукурузное поле и просыпается в больнице со сломанной рукой. Грег занимается сексом с Джей в больнице, так как он не верит, что существо существует. Несколько дней спустя Джей видит существо в форме Грега, идущего к дому Грега. Он разбивает окно в доме и входит внутрь. Джей пытается предупредить настоящего Грега по телефону, но тот не отвечает. Она вбегает в дом и находит существо в виде полуголой матери Грега, стучащейся в его дверь, прежде чем оно прыгает на Грега. Джей видит, как существо занимается сексом с мертвым Грегом, затем Джей убегает на машине и проводит ночь на открытом воздухе. На пляже Джей видит трёх молодых людей на лодке. Затем она раздевается и входит в воду. Вернувшись домой, Пол, желая рискнуть, предлагает Джей передать его ему, но она отказывается.

Группа планирует убить существо, заманив его в бассейн и бросив в воду электрические устройства. Джей, ожидая в бассейне, замечает существо и понимает, что оно приняло облик её отца. Вместо того, чтобы войти в бассейн, он бросает в неё устройства. Стреляя в невидимую мишень, Пол случайно ранит Яру, но стреляет существу в голову, и, как только оно накрыто простынёй, он выстреливает ещё раз, заставляя его упасть в бассейн. Когда он тянет Джей под воду, Пол стреляет в него снова, и Джей убегает. Она подходит к бассейну и видит, что он наполняется кровью. Джей и Пол занимаются сексом. В ту ночь Пол катается по городу, проезжая мимо проституток. Позже Джей и Пол идут по улице, держась за руки, а за ними идёт фигура.

В ролях 
 Майка Монро — Джей
 Кейр Гилкрист — Пол
 Оливия Луккарди — Яра
 Лили Сепе — Келли
 Джейк Уири — Хью / Джефф
 Дэниэл Дзоватто — Грег
 Бэйли Спрай — Энни

Производство

Разработка 
Сценарист и режиссер Дэвид Роберт Митчелл задумал фильм, основанный на повторяющихся снах, которые у него были в юности, о том, чтобы за ним следовали: «Я использовал эти изображения не для фильма, а для основной идеи и чувства, которые я использовал. Насколько я понимаю, это тревожный сон. Что бы я ни переживал в то время, мои родители развелись, когда я был примерно в этом возрасте, поэтому я думаю, что это было как-то связано с этим». Роль, которую играет передача инфекции половым путём, появилась позже, из-за желания Митчелла чего-то, что могло бы передаваться между людьми.

Митчелл начал писать сценарий к фильму в 2011 году, работая над отдельным фильмом, который он намеревался стать своим вторым художественным фильмом; однако Митчелл боролся с этим потенциальным вторым полнометражным фильмом и сделал «Оно» следующим фильмом. Митчелл понял, что концепцию, над которой он работал, трудно описать, и поэтому отказался обсуждать сюжет, когда его спросили, над чем он работает, рассуждая позже: «Когда вы говорите это вслух, это звучит как худшее, что когда-либо было».

Фильм был снят в конце 2013 года в Детройте, штат Мичиган. Митчелл использовал широкоугольные линзы при съёмках, чтобы придать фильму обширный вид, и сослался на работы Джорджа Ромеро и Джона Карпентера как на влияние на композиции и визуальную эстетику фильма. На чудовище, композицию и общую эстетику фильма повлияли работы современного фотографа Грегори Крюдсона. Оператор Майк Юлакич сказал: «Мы оба большие поклонники фотографа Грегори Крюдсона, и Дэвид пригласил его с первого дня. Фотографии [Крюдсона] имеют те же сюрреалистические пригородные изображения, что и для «Оно»».

Музыка 
Музыка была написана Ричем Вриландом, более известным как Disasterpeace. Саундтрек был выпущен 2 февраля 2015 года Editions Milan Music с цифровым буклетом. Цифровая версия альбома поступила в продажу 10 марта.

Показ 
Премьера состоялась на Каннском кинофестивале 17 мая 2014 года. Он был выпущен во Франции 4 февраля 2015 года и в Великобритании 27 февраля. Он был выпущен в ограниченном прокате в США 13 марта и в широкий прокат 27 марта в 1200 кинотеатрах. В тот же день фильм также получил ограниченный прокат в Канаде компанией Mongrel Media.

Реакция

Кассовые сборы 
Фильм заработал 163 453 доллара в первый уик-энд в четырёх кинотеатрах в среднем 40 863 доллара за кинотеатр, что делает его лучшим ограниченным открытием для фильма, выпущенного в США и Канаде в 2015 году. Фильм дебютировал на международном уровне в Великобритании 27 февраля 2015 года, где он заработал 573 290 долларов (371 142 фунта стерлингов) на 190 экранах заняв 8-е место. На следующей неделе фильм упал на два места до десятого со сборами в уик-энд в размере 346 005 долларов (229 927 фунтов стерлингов) с 240 экранов. У фильма внутренние сборы в размере 14,7 миллионов долларов и международные сборы в размере 8,6 миллионов долларов, в общей сложности 23,3 миллионов долларов.

Критика 
Фильм получил признание критиков. На «Rotten Tomatoes» он имеет рейтинг 95% со средней оценкой 8,10/10, на основе 270 отзывов. Консенсус сайта гласит: «Умный, оригинальный и, прежде всего, ужасающий, «Оно» — это редкий современный фильм ужасов, который работает на нескольких уровнях — и оставляет затяжное жало» On review aggregator website Metacritic, the film has an average rating of 83 out of 100, based on 37 critics, indicating "universal acclaim".. На сайте «Metacritic» фильм имеет средний рейтинг 83 из 100, основанный на 37 отзывах, что указывает на «всеобщее признание». На аггрегации Rotten Tomatoes фильм занял шестое место в списке самых похвальных фильмов года. Питер Деббрюдж из «Variety» дал общий положительный отзыв, сказав: «Начав с сильного, прежде чем потерять свой путь в конце концов, этот стильный, напряженный чиллер должен значительно расширить аудиторию Митчелла, нисколько не разочаровывая его ранних сторонников».

Дэвид Руни из «The Hollywood Reporter» сказал: «Жуткий, напряженный и устойчивый, этот умело сделанный фильм ужасов сознательно играет с жанровыми тропами и при этом никогда не подмигивает зрителям, придавая ему освежающую искренность, которая делает его ещё более захватывающим». Тим Роби из «The Daily Telegraph» дал фильму пять из пяти звезд и сказал: «С его удивительно наводяющим на размышления названием и наводящее на размышления исследованием секса, этот инди-чиллео — мечта современного поклонника ужасов сбылась». Игнатий Вишневецкий из «The A.V. Club» сказал: «Несмотря на все забавные идеи, которые можно распаковать, вращающиеся вокруг предпосылки Митчелла, это, прежде всего, демонстрация его значительных талантов в качестве широкоэкранного визуального стилиста, которые наиболее очевидны в ловко хореографических, виртуозных сковородках фильма на 360°» . Майк Перейра из «Bloody Disgusting»описал фильм как «жуткое, завораживающее упражнение в минималистском ужасе» и назвал его «классическим шедевром ужасов». Майкл Нордин из «Vice» назвал «Оно» «лучшим фильмом ужасов за последние годы», а критик Марк Фрауэнфельдер назвал его «лучшим фильмом ужасов за более чем десятилетие».

Награды и номинации

Анализ 
Фильм вызвал многочисленные интерпретации со стороны кинокритиков в отношении источника «оно» и символики фильма. Критики интерпретировали фильм как параболу о ВИЧ/СПИДе, других инфекциях, передаваемых половым путём и их социальном восприятии; сексуальной революции; «первичных тревогах» по поводу близости; и экономической тревоге после Мирового экономического кризиса. Митчелл заявил: «Лично я не заинтересован в том, откуда это берется. Для меня это логика снов в том смысле, что они в кошмаре, и когда ты в кошмаре, ты не решаешь кошмар. Даже если вы попытаетесь решить это».Митчелл сказал, что в то время как Джейми «открываются опасности через секс, единственный способ, которым она может освободиться от этой опасности… Мы все здесь в течение ограниченного периода времени, и мы не можем избежать нашей смертности… но любовь и секс — это два способа, с помощью которых мы можем, по крайней мере, временно оттолкнуть смерть».

Возможное продолжение 
После успеха фильма со-президент Radius-TWC Том Куинн объявил, что студия рассматривает возможность продолжения. Куинн выразил идею перевернуть концепцию первого фильма, когда Джей или другой главный герой спускаются по цепочке, чтобы узнать происхождение «оно».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Фильмы ужасов 2014 года
Фильмы ужасов США
Фильмы США 2014 года
Фильмы на английском языке
Мистические фильмы США